Китайская народная республика участвовала в зимних Олимпийских играх 2006, и завоевала одиннадцать медалей.

Медалисты 

Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года
2006